Akiba steht für:

 Akiba (Vorname), ein männlicher Vorname
 Kurzname für den Tokioter Stadtteil Akihabara
 Akiba (Spiel), Brettspiel von Fun Connection, ähnlich Abalone
 Bnei Akiva, zionistische Organisation

Akiba ist der Familienname folgender Personen:

 Masaru Akiba (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Nobuhide Akiba (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ryūji Akiba (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Tadahiro Akiba (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Tadatoshi Akiba (* 1942), japanischer Politiker
 Akiba Takashi (1888–1954), japanischer Soziologe
 Takeshi Akiba (* 1944), japanischer Eishockeyspieler
 Akiba Tomoichirō (1903–1983), japanischer Mediziner
 Yōichi Akiba (* 1983), japanischer Fußballspieler